Dit is een lijst van planetoïden 14401-14500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (14401) - || 1990 XV || 15 december 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14402) - || 1991 DB || 18 februari 1991 || E. F. Helin
|-
| (14403) - || 1991 GM8|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (14404) - || 1991 NQ6|| 11 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (14405) - || 1991 PE8|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (14406) - || 1991 PP8|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (14407) - || 1991 PQ8|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (14408) - || 1991 PC16|| 6 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (14409) - || 1991 RM1|| 5 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (14410) - || 1991 RR1|| 7 september 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14411) - || 1991 RE2|| 6 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (14412) Wolflojewski || 1991 RU2|| 9 september 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (14413) Geiger || 1991 RT3|| 5 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (14414) - || 1991 RF6|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (14415) - || 1991 RQ7|| 13 september 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14416) - || 1991 RU7|| 8 september 1991 || Oak Ridge Observatory
|-
| (14417) - || 1991 RN13|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (14418) - || 1991 RU16|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (14419) - || 1991 RK23|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (14420) Massey || 1991 SM || 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (14421) - || 1991 SA1|| 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (14422) - || 1991 SK2|| 16 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (14423) - || 1991 SM2|| 16 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (14424) Laval || 1991 SR3|| 30 september 1991 || Spacewatch
|-
| (14425) - || 1991 TJ2|| 13 oktober 1991 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (14426) - || 1991 UO2|| 29 oktober 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14427) - || 1991 VJ2|| 9 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14428) Lazaridis || 1991 VM12|| 8 november 1991 || Spacewatch
|-
| (14429) Coyne || 1991 XC || 3 december 1991 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (14430) - || 1992 CH || 10 februari 1992 || N. Kawasato
|-
| (14431) - || 1992 DX8|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (14432) - || 1992 EA6|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (14433) - || 1992 EE8|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (14434) - || 1992 ER11|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (14435) - || 1992 ED13|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (14436) - || 1992 FC2|| 23 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14437) - || 1992 GD3|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (14438) MacLean || 1992 HC2|| 27 april 1992 || Spacewatch
|-
| (14439) - || 1992 RE2|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (14440) - || 1992 RF5|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (14441) - || 1992 SJ || 21 september 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (14442) - || 1992 SR25|| 30 september 1992 || H. E. Holt
|-
| (14443) - || 1992 TV || 1 oktober 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (14444) - || 1992 TG1|| 2 oktober 1992 || A. Sugie
|-
| (14445) - || 1992 UZ3|| 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14446) Kinkowan || 1992 UP6|| 31 oktober 1992 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| (14447) - || 1992 VL || 2 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14448) - || 1992 VQ || 2 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14449) - || 1992 WE1|| 16 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14450) - || 1992 WZ1|| 18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14451) - || 1992 WR5|| 27 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14452) - || 1992 WB9|| 25 november 1992 || H. E. Holt
|-
| (14453) - || 1993 FV7|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (14454) - || 1993 FX17|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (14455) - || 1993 FB18|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (14456) - || 1993 FK20|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (14457) - || 1993 FR23|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (14458) - || 1993 FX25|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (14459) - || 1993 FY27|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (14460) - || 1993 FZ40|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (14461) - || 1993 FL54|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (14462) - || 1993 GA || 2 april 1993 || M. Stockmaster, T. J. Balonek
|-
| (14463) McCarter || 1993 GA1|| 15 april 1993 || Spacewatch
|-
| (14464) - || 1993 HC1|| 21 april 1993 || R. H. McNaught
|-
| (14465) - || 1993 NB || 15 juli 1993 || S. Otomo
|-
| (14466) Hodge || 1993 OY2|| 25 juli 1993 || M. Hammergren
|-
| (14467) Vranckx || 1993 OP3|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (14468) - || 1993 OS12|| 19 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (14469) - || 1993 RK || 12 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14470) - || 1993 RV7|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (14471) - || 1993 SG1|| 21 september 1993 || R. H. McNaught
|-
| (14472) - || 1993 SQ14|| 22 september 1993 || T. B. Spahr
|-
| (14473) - || 1993 TL17|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (14474) - || 1993 TL25|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (14475) - || 1993 VT || 14 november 1993 || T. Kobayashi
|-
| (14476) - || 1993 XW2|| 14 december 1993 || PCAS
|-
| (14477) - || 1994 CN || 2 februari 1994 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (14478) - || 1994 CF2|| 12 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (14479) Plekhanov || 1994 CQ13|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (14480) - || 1994 PU1|| 11 augustus 1994 || S. Otomo
|-
| (14481) - || 1994 PO12|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (14482) - || 1994 PK15|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (14483) - || 1994 PZ22|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (14484) - || 1994 PU32|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (14485) - || 1994 RK11|| 11 september 1994 || S. Otomo
|-
| (14486) Tuscia || 1994 TE || 4 oktober 1994 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (14487) - || 1994 TU2|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14488) - || 1994 TF15|| 13 oktober 1994 || S. Otomo
|-
| (14489) - || 1994 UW || 31 oktober 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (14490) - || 1994 US2|| 31 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14491) - || 1994 VY2|| 4 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14492) - || 1994 VM6|| 4 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14493) - || 1994 WP3|| 26 november 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (14494) - || 1994 YJ2|| 30 december 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14495) - || 1995 AK1|| 6 januari 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (14496) - || 1995 BK4|| 28 januari 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14497) - || 1995 DD || 20 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14498) - || 1995 DO2|| 28 februari 1995 || V. S. Casulli
|-
| (14499) Satotoshio || 1995 VR1|| 15 november 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14500) Kibo || 1995 WO7|| 27 november 1995 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten